Соло — многозначный термин.
 Соло — исполнение всего музыкального произведения или его ведущей тематической партии одним голосом или инструментом.
 Соло — река в Индонезии на острове Ява.

В кино 
 «Соло» — новелла реж. Левона Григоряна по мотивам одноимённого рассказа М. Горького в киноальманахе (СССР, 1970). 
 «Соло» — фильм реж. Константина Лопушанского (СССР, 1980).
 «Соло» — фильм реж. Норберто Барба (Мексика, США, 1996)
 «Соло» — фильм реж. Исаака Кравита (Канада, 2013)
 «Соло» — фильм Хьюго Стювена (Испания, 2018).
 Бен Соло — сын Хана Соло, один из главных героев третьей трилогии «Звёздные войны», взявшего впоследствии имя Кайло Рен.
 Хан Соло — один из главных героев кино-саги «Звёздные войны».

Персоналии 
 Соло, Ксения (род. 1987) — актриса родом из Латвийской ССР.
 Соло, Хоуп (род. 1981) — американская футболистка, вратарь женской сборной США.

См. также